Алмолоја де Алкисирас има више значења:

 Општина Алмолоја де Алкисирас (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Алмолоја де Алкисирас (Алмолоја де Алкисирас, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику